Schorndorf (Baden-Württemberg), plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Schorndorf (Opper-Palts), plaats in de Duitse deelstaat Beieren